Футбольные ворота — ворота, используемые при игре в футбол; состоят из двух вертикальных стоек (штанги), находящихся на равном расстоянии от угловых флагштоков (то есть ворота должны размещаться по центру линии ворот), соединённых вверху горизонтальной перекладиной.

Конструкция 
Расстояние между стойками — 7,32 метров (8 ярдов) — для профессионального футбола (для детско-юношеского и любительского — 3,7 м, 4,0 м, 4,2 м), а расстояние от нижнего контура перекладины до поверхности земли — 2,44 м (8 футов). 
Ширина и высота сечения обеих стоек и перекладины одинаковы и не превышают 12 см (5 дюймов).
Стойки и перекладина ворот должны быть изготовлены из дерева, металла или иного разрешённого соответствующим стандартом материала, иметь в поперечном сечении форму круга (либо эллипса, прямоугольника, квадрата) и быть белого цвета.

Ворота должны быть надёжно закреплены на земле; использование переносных ворот допустимо лишь в случае соответствия их данному требованию.
К воротам и грунту за воротами могут прикрепляться сетки, которые должны быть надежно закреплены и расположены так, чтобы не мешать вратарю.

В настоящее время, во время футбольных матчей, используются, как правило, ворота, представляющие в своей основе лишь две штанги и перекладину — вкопаны в землю. Сетка ворот поддерживается тросами, идущими от «дополнительных» стоек, располагающихся за воротами, которые жёстко не входят в состав каркаса ворот (не являются его продолжением) (частный случай – тросы могут крепиться не к стойкам, а к ограждениям или другим хозяйственно-инженерным конструкциям стадиона). Этим исключается возможность травматизма забежавшего внутрь площади ворот футболиста (по причине отсутствия за линией ворот металлических частей). Стойки, посредством тросов поддерживающие сетку, не должны располагаться слишком близко к сетке (дабы исключалась возможность контакта с ними через сетку). Ранее использовавшиеся на футбольных матчах ворота также были вкопаны в землю, но сетку поддерживали «непосредственным (прямым) образом» металлические стойки, шедшие от крестовин. На тренировках же, часто используются переносные («цельно-объединённые» с «дополнительными» стойками) ворота (в том числе — на колёсиках).

Деление ворот на зоны и квадраты 
Футбольные ворота условно делятся на 3 зоны по девять квадратов каждая: три ряда по три квадрата. Каждому квадрату присваивается условный номер от 0 до 9. Все квадраты центральной зоны ворот имеют условное обозначение "0", и поэтому эта зона никогда и не размечается. В крайних, боковых зонах ворот счёт квадратов начинается с нижнего ряда так, что над первым квадратом (тем, который ближе всего к центру ворот) располагается четвёртый, над четвёртым — седьмой, и т. д. Эта нумерация происходит от разметки на тренировочном щите, на котором футболисты отрабатывают удары по воротам.

Деление ворот на квадраты делается в тренировочных целях: обычно тренер даёт полевым игрокам задание бить по воротам, стараясь попасть мячом в точно определённое место (например, «четвёрка» — это рядом с серединой ворот, «тройка» и «девятка» — нижний и верхний углы ворот и т. д.).
Таким образом, два нижних угла ворот называются «тройками», а два верхних — у пересечения боковых штанг и перекладины — «девятками».
Поскольку квадраты центральной зоны ворот вообще никак не нумеруются (везде условный "0"), то футбольные комментаторы в соответствующих случаях обычно используют выражения «пробить низом или верхом по центру ворот, пробить под перекладину», а крайним же боковым участкам ворот принято давать названия «тройки», «шестёрки» и «девятки» (никакие другие цифры кроме этих комментаторами больше не называются в силу сложности определения "на глаз", в какой же именно условный квадрат ворот влетел мяч), и при этом тут же следует уточнять, о правой или левой стороне ворот идёт речь.

В описании разметки ворот имеется определённый разнобой: так, некоторые источники приводят другую разметку щита (называемого ими «щит-забор») с нумерацией в виде советских школьных оценок (от 2 до 5), другие же сообщают, что нижние углы называются «шестёрками».

Следует также иметь ввиду, что в разговорном языке выражение «попасть в „девятку“» употребляется только в том случае, если мяч попал точно «под крестовину», то есть около места пересечения штанги и перекладины, а используемое выражение «снять паутину (с угла ворот)» означает попадание не просто в «девятку», а точнёхонько впритирку к месту пересечения штанги с перекладиной ворот (т. е. куда уже как бы настолько давно не попадали, что даже завелась паутина).

Площадь ворот 
У каждых ворот размечается площадь ворот (вратарская площадь) — зона, из пределов которой вратарь (либо иной игрок) выполняет удар от ворот.

Из точек на расстоянии 5,5 м (6 ярдов) от внутренней стороны каждой стойки ворот, под прямым углом к линии ворот, вглубь поля проводятся две линии. На расстоянии 5,5 м (6 ярдов) эти линии соединяются другой линией, параллельной линии ворот. Таким образом, размеры площади ворот — 18,32 м (20 ярдов) на 5,5 м (6 ярдов).

История 
На заре футбола между боковыми штангами была натянута верёвка. В 1875 году её заменила перекладина.

В январе 1891 года на одном из матчей в городе Ноттингеме впервые за воротами была натянута сетка.

С 2012 г. ворота крупных стадионов начали оборудоваться системой автоматического определения голов.

Прочее 
 Круглая форма штанг зачастую, при кручёных ударах, приводит к непредсказуемым отскокам мяча от неё, иногда с залетанием за линию ворот и, после отскока от земли, возвращением его в поле (так было, например, в финале ЧМ-66 в Англии).
 Футбольные ворота могут оказаться причиной серьёзной травмы для игрока  (например, вследствие удара головой о штангу). Для предохранения от этого, некоторые вратари современности надевают специальный шлем.
 Незакреплённые футбольные ворота во дворах и на спортивных площадках являются причиной смерти более 50 людей в год.

См. также 
 Футбольный вратарь
 Удар от ворот (футбол)
 Взятие ворот (гол)
 Одиннадцатиметровый удар

Ссылки 
 «Ворота» в Энциклопедии футбола.

Примечания 

Футбол
Правила футбола
Спортивный инвентарь